Kambanda ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Kambanda (* 1958), ruandischer Geistlicher, Erzbischof von Kigali 
 Edmund Kambanda (* 1993), namibischer Fußballspieler
 Jean Kambanda (* 1955), ruandischer Premierminister